Robert Elwes est un nom pouvant désigner:

 (1819-1878), peintre et auteur anglais
Robert Elwes (1856-1881), officier britannique

Voir aussi

Elwes, Robert